Прибы́тково:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Прибытково — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Прибытково — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Прибытково — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Прибытково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Прибытково — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Прибытково — деревня в Калининском районе Тверской области.

Железнодорожные станции 
 Прибытково — станция в Грязинском районе Липецкой области
 Прибытково — платформа в Гатчинском районе Ленинградской области